Komatsu (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Ishikawa: Komatsu (Ishikawa)
 ein Lehen: Komatsu (Han)
 das Unternehmen K.K. Komatsu Seisakusho

Komatsu ist der Familienname folgender Personen:
 Komatsu Akihito (1846–1903), japanischer Prinz
 Ayaka Komatsu (* 1986), japanisches Modell und Schauspielerin
 Eiichiro Komatsu (* 1974), japanischer Astrophysiker
 Ēji Komatsu (* 1973), japanischer Illustrator
 Hayata Komatsu (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Hideki Komatsu (* 1967), japanischer Go-Spieler
 Komatsu Hitoshi (1901–1989), japanischer Maler
 Komatsu Kenjirō (1864–1932), japanischer Politiker
 Kenta Komatsu (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Miho Komatsu (* 1974), japanische Sängerin
 Noriyuki Komatsu (1979–2009), japanischer Profiboxer
 Ren Komatsu (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Rika Komatsu (* 1975), japanische Synchronsprecherin
 Rui Komatsu (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Ryōta Komatsu (* 1973), japanischer Bandoneon-Spieler
 Sakyō Komatsu (1931–2011), japanischer Schriftsteller
 Takeo Komatsu, japanischer Fotograf
 Takumi Komatsu (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Komatsu Teruhisa (1888–1970), japanischer Admiral